Thaumaleus är ett släkte av kräftdjur. I den svenska databasen Dyntaxa används i stället namnet Cymbasoma. Thaumaleus ingår i familjen Monstrillidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hoppkräftor
Thaumaleus